Орегон има више значења:
 Орегон, савезна држава САД
 Округ Орегон (Мисури), је округ у америчкој савезној држави Мисури
 Орегон (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Орегон (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Орегон (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Орегон (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Орегон Сити, град је у америчкој савезној држави Орегон
 Територија Орегон, бивша територија Сједињених Држава